NGC 6748 is een niet-bestaand object in het sterrenbeeld Vosje. Het hemelobject werd in 1870 ontdekt door de Franse astronoom Édouard Jean-Marie Stephan.

De verwarring omtrent NGC 6748 en NGC 6751
Discovery Notes: Though NGC 6748 was thought to be irretrievably lost until recently, Esmiol's 1916 update of Stephan's observations to the equinox of 1900 showed that his observation of Jul 17, 1871 was a misrecorded observation of NGC 6751 (which he accurately recorded on Aug 3, 1881), so it was just bad luck that the duplicate listing went unrecognized for so long.

Zie ook 
 Lijst van NGC-objecten

Externe links 
  NASA/IPAC Extragalactic Database
  SIMBAD Astronomical Database
  SEDS

NGC-object in Vosje